
Termin -{ADD}- ima više značenja.

 -{ADD}-, ili Hiperkinetički poremećaj (), je nemogućnost koncentracije, hiperaktivnost i nepredvidljivo ponašanje.
 ADD model je hipoteza u fizici koja objašnjava slabost gravitacije u odnosu na druge sile.